Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1998 года прошёл с 10 по 15 ноября в финском городе Лахти.  В нём  приняли участие 332 спортсмена из 53 стран. Это был 69-й чемпионат среди мужчин и 12-й среди женщин.

Медалисты

Мужчины

Женщины 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Результаты соревнований 
 Результаты соревнований

Чемпионаты мира в Финляндии
Спорт в Финляндии в 1998 году
Международные спортивные соревнования в Лахти
Ноябрь 1998 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Финляндии